Le nomographe pression-température sert aux chimistes à prédire la température d'ébullition d'un composé organique sous un vide donné en connaissant sa température d'ébullition à pression atmosphérique.

Relation pression-température

Lecture du nomographe 
Le nomographe pression-température est constitué de trois axes :
 une droite graduée (au centre) représentant la température d'ébullition à la pression atmosphérique (760 mmHg)
 une courbe graduée (à droite) représentant la pression (généralement en mmHg, mais on en trouve dans toutes les unités de pression)
 une droite graduée (à gauche) représentant la température d'ébullition d'un composé à la pression lue sur l'axe de droite.

La lecture se fait en traçant une droite entre deux points connus afin de déterminer la valeur inconnue sur le troisième axe. En général le point d'ébullition sous vide est la valeur recherchée.

Il est à noter que le nomographe pression-température ne donne qu'une estimation de la température d'ébullition à une pression donnée et ne saurait en aucun cas donner une valeur précise.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Nomogramme

Liens externes 
 Nomographe interactif
 Nomographe pdf

Diagramme thermodynamique